

Чоловіче ім'я 
Бела () — угорське чоловіче ім'я:
 Бела I (1016 — 1063) — угорський король (1060 — 1063) з династії Арпадів.
 Бела II Сліпий (1110 — 1141) — угорський король (1131 — 1141) з династії Арпадів.
 Бела III (1145 — 1196) — угорський король (1172 — 1196) з династії Арпадів.
 Бела IV (1206 — 1270) — угорський король (1235 — 1270) з династії Арпадів.
 Бела Баккай (1886 — ?) — угорський поет.
 Бела Барені (1907 — 1997) — австрійсько-німецький конструктор автомобільної техніки і винахідник угорського походження.
 Бела Барток (1881 — 1945) — угорський композитор, піаніст і музикознавець-фольклорист.
 Бела Біску (1921 — 2014) — угорський комуністичний політик, міністр внутрішніх справ Угорщини (1957—1961).
 Бела Бугар (1958) — словацький політик угорського походження.
 Бела Венкгейм (1811 — 1879) — угорський політик, прем'єр-міністр Королівства Угорщини з 2 березня по 20 жовтня 1875.
 Бела Волентік (1907 — 1990) — угорський футболіст (півзахисник) і футбольний тренер.
 Дайош Бела (справжнє ім'я Лев Гольцман; 1897 — 1978) — німецько-аргентинський скрипаль, керівник естрадного оркестру.
 Бела Іллеш (1968) — угорський футболіст, півзахисник.
 Бела Імреді (1891 — 1946) — угорський політик, прем'єр-міністр Угорщини в 1938–1939 роках.
 Бела Кірай (1912 — 2009) — угорський військовий діяч та історик.
 Бела Ковач (1908 — 1959) —  угорський політик, міністр сільського господарства Угорщини у 1945—1946 і в 1956 роках.
  (1960) — угорський політик, депутат Європарламенту від партії «Йоббік».
  (1977) — угорський футболіст, півзахисник.
 Бела Ком'яті (1847 — 1916) — угорський політик, депутат угорського парламенту, почесний громадянин Мукачева.
 Бела Кун (1886 — 1938/9) — угорський комуністичний політичний діяч і журналіст, у 1919 році проголосив Угорську радянську республіку.
 Бела Лугоши (1882 — 1956) — американський актор угорського походження.
 Бела Ребро (1904 — 1970) — угорський футболіст, півзахисник.
 Бела Ревес (1887 — 1939) — угорський футболіст, захисник.
 Бела Тарр (1955) — угорський кінорежисер.
 Бела Шароші (1919 — 1993) — угорський футболіст (півзахисник) і футбольний тренер.
 Бела Юнгер  (1922 — 1992) — український письменник, казкар, сценарист.
 Бела Янковіч (1865 — 1939) — угорський політик, Міністр народної освіти і у справах релігій Королівства Угорщина.

Жіноче ім'я 
Бела — жіноче ім'я, варіант імені Белла:
 Бела Куптієвська (1919) — український кінооператор.
 Бела Руденко (1933) — українська оперна співачка, Народна артистка СРСР.
 Бела Хотенашвілі (1988) — грузинська шахістка, гросмейстер.

 Бела Талбот — вигаданий другорядний персонаж драматично-містичного телесеріалу Надприродне

Топонім

Бела — село у Болгарії, Видинська область
 Бела Рада — село в Видинській області Болгарії.

Бела-Віста (округ Сан-Паулу)

Бела-Вішта (станція метро)
 Бела (Португалія) — район в Португалії.

Бела — село у повіті Димбовіца в Румунії.
 Бела — село у повіті Муреш в Румунії.
 Бела — комуна у повіті Муреш в Румунії.

Бела — мале поселення біля джерела Білий Струмок (), притоки річки Віпава в общині Айдовщина.
 Бела — поселення в общині Камник, Осреднєсловенський регіон, Словенія.
 Бела Печ — поселення в общині Камник, Осреднєсловенський регіон, Словенія.
 Бела Церкев — поселення в общині Шмарєшке Топлице, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.

Бела — село у Словаччині, Жилінський край, округ Жиліна
 Бела — село у Словаччині, Нітранський край, округ Нове Замки
 Бела-над-Цірохоу — село в Словаччині, Снинському окрузі Пряшівського краю.

Бела — річка у Чехії, права притока Желівки
 Бела — річка у Чехії, ліва притока Світави

Див. також 
 Белла
 Бяла